La Supercoupe du Portugal 2017 () est la trente-neuvième édition de la Supercoupe du Portugal. La rencontre aura lieu le  au stade municipal d'Aveiro. Ce match, qui ouvrira la saison 2017-2018 de football au Portugal, opposera le champion en titre de la saison 2016-2017 au vainqueur de la Coupe du Portugal de football 2016-2017. Le club de Lisbonne, SL Benfica, champion en titre, est qualifié pour la Supercoupe. Mais il disputera également la finale de la Coupe du Portugal. Donc, l'autre finaliste est désigné comme étant le second participant à la finale de la Coupe du Portugal, soit le club de la ville berceau du Portugal, Vitória Guimarães, et ceci, indépendamment du nom du vainqueur de la finale de la Coupe du Portugal.

Feuille de match

Voir aussi
 Championnat du Portugal de football 2016-2017
 Coupe du Portugal de football 2016-2017

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2017
Face-à-face du Benfica Lisbonne
Football au Portugal en 2017
Football en août 2017